famille
 famille Prou-Gaillard, une ancienne famille marseillaise ;

personnalités
 Joël Prou (né en 1946), footballeur français ;
 Maurice Prou (1861-1930), historien du droit français ;
 Nicolas Prou des Carneaux (mort en 1640), historiographe ;
 René Prou (1887-1947), décorateur ensemblier français ;
 Suzanne Prou (1920-1995),  écrivain française ;
 Xavier Prou (né en 1951), alias Blek le rat.